Spin doctor peut désigner :
 spin doctor, un terme péjoratif désignant un conseiller en communication agissant pour le compte d'une personnalité politique ;
 Spin Doctors, un groupe de musique new-yorkais formé en 1991.